Вороний — українське прізвище.

Відомі носії 

 Вороний Андрій Анатолійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни .
 Вороний Андрій Олександрович — старший сержант Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» ІІ ступеня, ІІІ ступеня
 Вороний В'ячеслав Олегович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Вороний Микола Кіндратович (1871—1938) — письменник.
 Вороний Георгій Феодосійович (1868—1908) — математик.
 Вороний Марко Миколайович (1904—1937) — поет.
 Вороний Сергій Михайлович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вороний Юрій Юрійович (1895—1961) — хірург.

Примітки 

Українські прізвища